Баханкова — фамилия. Известные носители:
 Баханкова, Вера
 Баханкова, Любовь